

Semifinais
KIF Helsinki 4-1 HJK Helsinki

ÅIFK Turku 1-1 TR Turku

replays
ÅIFK Turku 0-0 TR Turku

ÅIFK Turku 3-0 TR Turku

Final
 KIF Helsinki 5-3 ÅIFK Turku

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol